Haram steht für:
 Haram (Norwegen), ehemalige Kommune in Norwegen
 Haram (Jemen), antike Stadt im Jemen 
 Harām, das Verbotene im islamischen Recht
 Haram (heiliger Bezirk), islamischer heiliger Bezirk

Haram ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Haram (* 1988), bahrainischer Fußball-Nationalspieler

Siehe auch:
 Harem (Begriffsklärung)